Косъю (устар. Кос-Ю) — река в России, течёт по территории Удорского района Республики Коми. Правый приток реки Вашка.

Длина реки составляет 56 км.

Течёт по лесной болотистой местности. Генеральным направлением течения в верхнем течении является северо-запад, в среднем — запад, в нижнем — юг. Впадает в Вашку на высоте 66 м над уровнем моря.

Притоки (км от устья):
 0,1 км: река Турунандзи (лв);
 27 км: река Гырба (пр).

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Двинско-Печорскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Мезень от истока до водомерного поста у деревни Малонисогорская. Речной бассейн реки — Мезень.

Код объекта в государственном водном реестре — 03030000112103000047306.

Примечания 

Притоки Вашки
Реки Удорского района